Juan de Braganza y Castro (¿?, c. 1430 - Sevilla, 30 de abril de 1484). Noble de Portugal, segundo hijo del duque Fernando I de Braganza y de Juana de Castro. Fue  marqués de Montemor-o-Novo y 7º Condestable de Portugal.

Biografía 
A través de una carta enviada el 30 de octubre de 1471, el rey Alfonso V de Portugal le concedió el señorío de Montemor-o-Novo y el 25 de abril de 1473, fue nombrado 7° condestable de Portugal, al igual que su bisabuelo, Nuno Álvares Pereira. Más tarde, en 1478, el mismo rey le concedió el título de marqués de Montemor-o-Novo - fue el primer y único marqués de este título.

Antes del 25 de julio de 1460, se casó con su prima en 5° grado, D. Isabel de Noroña (sobrina de Cristóbal Colón), una hija natural del arzobispo de Évora, Pedro de Noroña (quién era él mismo, un nieto del rey Fernando I de Portugal y nieto del rey Enrique II de Castilla a través de una línea ilegítima)y de Blanca Días Perestrelo (c. 1390 -?), hija de Filippo Pallastrelli y Catalina Vicente, legitimada por carta de fecha 13 de agosto de 1444. No tuvieron descendencia.

Debido a las contradicciones con la Corona sin embargo fue expulsado de Montemor-o-Novo por el rey Juan II de Portugal quién sucedió en el trono portugués y comenzó activamente su política contra el poder de la alta nobleza (a saber, las familias Braganza y Viseu) Juan no tardó en ser uno los objetivos del rey. Escapó a Castilla, pero en Portugal fue condenado por traición y condenado a muerte, siendo su estatua simbólicamente ejecutada en Abrantes, el 12 de septiembre de 1483, debido a que Juan se negó a regresar a Portugal para ser juzgado.

Consiguiendo de esta manera huir de la ejecución (a diferencia de su hermano, Fernando II,  duque de Braganza, que fue condenado por traición y ejecutado en Évora el 20 de junio de 1483). Murió en Sevilla, el 30 de abril de 1484, donde fue enterrado junto a su esposa, en el Monasterio de Santa Paula.

Ancestros

Referencias 

 Nobreza de Portugal e Brasil" - Vol. II, pag 29 and 30. Published by Zairol Lda., Lisboa 1989;
 "O Marquês de Montemor e a sua vida pública" de Anastásia Mestrinho Salgado, Edições Cosmos, Lisboa 1997.

Enlaces externos 

Nobles de Portugal del siglo XV
Casa de Braganza
Fallecidos en Sevilla